Иван Савинцев:
 Савинцев, Иван Витальевич (род. 1976) — мэр города Пущино (Московская область).
 Савинцев, Иван Васильевич (1929—1984) — скульптор, автор мемориала в селе Бибино.